Ebejer est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Francis Ebejer (1925–1993), romancier et dramaturge maltais ; 
  (né en 1929), évêque et missionnaire catholique maltais. 

Patronyme maltais